Бруммер — многозначный термин.

 Бруммер — тип легких крейсеров германского императорского флота времён Первой мировой войны.
 Бруммер — серебряная билонная монета, чеканенная в городе Бромберге, откуда она и получила своё название.
 Бруммер, Клеменс (род. 1986) — немецкий фигурист, выступающий в одиночном разряде.

Примечания